Marmontel er et fransk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Jean-François Marmontel (1723-1799) – fransk forfatter
 Antoine François Marmontel (1816-1898) – fransk pianist
 Antonin Marmontel (1850-1907) – fransk komponist

Franske efternavne